Бейбарыс:
 «Бейбарыс» — казахстанская команда по хоккею с шайбой из Атырау.
 Бейбарыс — село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана.

См. также